Giovanni Battista Costaguti – cardinale italiano
 Roberto Costaguti – vescovo italiano
 Vincenzo Costaguti – cardinale italiano